Уфи́мцева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Уфимцева, Анна Анфилофьевна (1921—1994) — советский и российский лингвист.
 Уфимцева, Екатерина Ивановна (род. 1956) — журналистка, театровед; ведущая программы «Приют комедиантов».
 Уфимцева, Наталья Владимировна (род. 1946) — советский и российский лингвист, профессор МГЛУ, лауреат премии Президента РФ в области образования.
 Уфимцева, Ольга Николаевна (Бондаренко; 1921—2002) ― советская писательница, редактор и сценаристка.